

Codici 
 000 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Greenwich

Numeri telefonici 
 000 – (triplo zero) numero telefonico di emergenza in Australia

Pagine correlate 
 Zero Zero Zero